Sharan är en provinshuvudstad i Afghanistan.   Den ligger i distriktet Sharan och provinsen Paktika, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Kabul. Sharan ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sharan är platt österut, men västerut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Sharan. Runt Sharan är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Zaṟah Sharan,  kilometer sydost om Sharan.

Trakten runt Sharan är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Paktika (provins)